David Seth Kotkin
 Joel Kotkin
 Stephen Kotkin